Haering či Häring označuje:

geografické jméno
 Bad Häring, obec v Tyrolsku 
 německé jméno české obce Herink

příjmení osob
 Bernhard Häring  (1912–1998), německý kněz a teolog
 Julius Haering (1887–1936), český inženýr, popularizátor vědy
 Otakar Haering (1892–1951), český spisovatel
 Rudolf Haering (1915–1976), československý pilot
 Vladimír Haering (1882–1942), český vojenský lékař, legionář a odbojář

Německé názvy sídel v Česku